Такмичење у брзом ходању на 20 км у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 14. августа на улицана у центру Цириха.

Брзо ходање на 20 км није било на програму претходног Европског првенства у Хелсинкију 2012.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичарки из 14 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбржих европских женских ходача на 20 км 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки на 20 км ходање са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014. и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Финале

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Ходање на 20 км на Европском првенству у атлетици на отвореном